Ниже перечислены картины армянского живописца .

Нерсисян